Gefechtsgewicht steht für:
 Gefechtsgewicht, Kampfgewicht eines gefechtsbereiten militärischen Geräts
 Gefechtsgewicht (Flugkörper), Gefechtsgewicht eines militärischen Flugkörpers, insbesondere Raketenwaffen
 Gefechtsgewicht (Panzer), Gefechtsgewicht eines gepanzerten Kampffahrzeugs
 Gefechtsgewicht (Torpedo), Gefechtsgewicht eines Torpedos